Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2019 vond plaats van 12 tot en met 18 augustus 2019 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 91e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De Nederlandse titelverdedigster Kiki Bertens was het vijfde reekshoofd, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde van de Amerikaanse Venus Williams.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Svetlana Koeznetsova.

Het zestiende reekshoofd, Madison Keys uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Russische wildcard-speelster Svetlana Koeznetsova in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Keys wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cincinnati op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won US$ 544.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was ongeplaatst – zij bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Lucie Hradecká en Jekaterina Makarova kon de laatste wegens een blessure niet deelnemen aan deze editie van het toernooi. Hradecká prolongeerde haar titel, met Andreja Klepač aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová, bereikte de kwartfinale. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een blessure van Hsieh.

Het als achtste geplaatste duo Lucie Hradecká en Andreja Klepač won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vijfde geplaatste Duits/Nederlandse koppel Anna-Lena Grönefeld en Demi Schuurs in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Hradecká had daar­naast 22 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Sloveense Klepač zes.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren meteen hun openingspartij in de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens en Donna Vekić (Kroatië) wonnen hun openingspartij, maar moes­ten voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een onderrugblessure van Vekić.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2019
Cincinnati